Magdalena Rembacz (1976-), aktorka
 Michał Rembacz (1854-1931), nauczyciel